Jan de Beer (kunstschilder), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jan de Beer (zanger), Nederlands zanger